Калифорнија има више значења:
 Калифорнија
 Калифорнија (Мериленд)
 Калифорнија (Кентаки)
 Калифорнија (Мисури)
 Калифорнија (Пенсилванија)
 Калифорнија (Удине)
 Калифорнија (Леко)